Појам Врбач може се односити на:

 Брбач (Шолта), насељено место у општини Шолта, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска
 Врбач (Триљ), насељено место у општини Триљ, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска